Fallgitter steht für:
 
 Fallgatter, Bestandteil der Torkonstruktion von Stadtbefestigungen und Burgen 
 Fangkorb (Straßenbahn), Schweizer Bezeichnung für den Fangkorb an Straßenbahnen